Дже́йн Бойл (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает инженером в гражданском строительстве ().

Замужем. Муж — Крис Доэрти ().

Её брат, Кевин Бойл () — тоже кёрлингист, они в одной команде выиграли Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007; Кевин женат на ещё одной кёрлингистке, Ребекке Аткинсон, в одной команде с которой (как женской, так и смешанной) Джейн играла много лет.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу